Bait Lahiya oder auch Beit Lahia ( oder ) ist eine Stadt mit 40.000 Einwohnern im Gouvernement Nordgaza, im nördlichen Gazastreifen. Sie befindet sich nördlich von Dschabaliya und Gaza, nahe der Stadt Beit Hanun und der Grenze zu Israel. 

In der Vergangenheit geriet die Stadt durch regelmäßig wiederkehrende Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften in die Schlagzeilen, bis die Israelis im September 2005 schließlich den Gazastreifen verließen. Infolge der Kommunalwahlen des Jahres 2005 übernahm die islamische Hamas die Verwaltung der Stadt.

Ort im Gazastreifen
Gouvernement Nordgaza